Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Woroncow – rosyjski dyplomata i działacz państwowy
 Aleksiej Woroncow – kazachski hokeista
 Eleuteriusz (Woroncow) – prawosławny biskup
 Michaił Siemionowicz Woroncow – rosyjski oficer i polityk
 Michaił Iłłarionowicz Woroncow – rosyjski polityk
 Siemion Woroncow – rosyjski dyplomata